Гидро́нимы (от  — вода +  — имя, название) — один из классов топонимов — названия водных объектов. Соответственно, гидрони́мика — раздел топонимики, изучающий гидронимы, закономерности их возникновения, развития, функционирования. Следует различать гидронимику как раздел топонимики и гидронимию — совокупность гидронимов, выделенных по определённому критерию, например, гидронимия Поочья, гидронимия Верхнего Поднестровья, гидронимия «Книги Большого чертежу», гидронимия на -ова.

Прикладное значение гидронимики 
Названия водных объектов сохраняются веками и тысячелетиями, поэтому гидронимы имеют очень высокую лингво-историческую ценность. Как межотраслевая область, находящаяся на стыке различных дисциплин, гидронимика предоставляет ценный исследовательский материал специалистам самых различных профилей.

Анализ гидронимов позволяет проследить этнические и миграционные процессы на прилегающей территории, пути заселения и направления миграции народов, выявить контакты и системные связи между различными этносами и историческую смену одного этноса другим, воссоздать географические условия местности, исторические события, этнолингвистическое прошлое, представить этнокультурный фон.

Группы гидронимов 
Различают следующие группы гидронимов, обозначающих собственные названия:
 текущих и стоячих вод (рек, ручьёв, каналов, водопадов, родников, болот, озёр, прудов, водохранилищ, морей, океанов);
 участков речных русел (омутов, речных плёсов, порогов, перекатов, каменных/песчаных кос, подводных камней, островов, отмелей, особых участков рек);
 участков акваторий (озёрных плёсов, заливов, проливов);
 водных (подводных) объектов (островов, полуостровов, мысов, отмелей, подводных банок, рифов).
 и т. п.

Некоторые разновидности 
Различают:
 гелонимы — собственные имена болот, заболоченных мест;
 инсулонимы — собственные имена островов;
 лимнонимы — названия озёр, прудов;
 пелагонимы — названия морей;
 потамонимы — названия рек.

Особенности 
В гидронимах устойчиво сохраняются архаизмы и диалектизмы, они часто восходят к языкам-субстратам народов, живших на данной территории в прошлом, что позволяет использовать их для определения границ расселения этнических общностей (например, славян в Европе или финно-угорских народов в Европейской части России).

См. также 
 Топоним
 Топонимика
 Склонение географических названий
 Гидронимы древней Европы

Примечания

Литература 
  (обл.)
  (1-е изд. — М.: «Наука», 1989).
  (в пер.)
 
 
 
 
  (в пер.)
 
 Отин Е. С. Непереоформленные личные имена в гидронимии Дона // Е. С. Отин. Избранные работы. — Донецк: «Донеччина», 1997. — С. 173−194.
 Отин Е. С. О принципах составления гидронимических каталогов нового типа: «Каталог гидронимов бассейна реки Дон» // Восточноукраинский лингвистический сборник. Вып. 10. — 2006. — С. 163−203.
  
 
 Сёмушкин В. А. Гидронимия Среднего Дона: номинационный и словообразовательный аспекты. Дисс. … канд. филол. наук. — Воронеж, 2000. — 140 с.
 
 
 
 Федченко О. Д. Новый подход к лингвистическому анализу гидронимов Центральной России // Филология и лингвистика. — 2017. — № 2 (6). — С. 62-64.
 Федченко О. Д. Происхождение гидронимов Москвы // Гуманитарные исследования. История и филология. — 2021. — № 3. — С. 60-67.
 Хрусталёв И. Н. К проблеме грамматической специфики русских гидронимов // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». — М.: Изд-во МГОУ, 2008. — № 3.
 Хрусталёв И. Н. Названия озёр и болот Рязанской области // Рязанский этнографический вестник. — Рязань, 2009. — № 41. — 152 с.
 Хрусталёв И. Н. Терминология подсечного земледелия как фактор формирования гидронимии Центральной России // Вестник РГУ. Вып. 21. — Рязань, 2008.

Ссылки 
 Ковлакас Е. Ф. Ментальные представления о «реке» в топонимии Кубани
 Краткий терминологический словарь по ономастике

Географические термины
Топонимы